Charlotte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Charlotte Township (Illinois)
 Charlotte Township (Missouri)